Хизна — название населённых пунктов в России:

 Хизна — деревня в Барятинском районе Калужской области.
 Хизна — село в Хвастовичском районе Калужской области.